Орино — коммуна в регионе Ломбардия Италии
 Орино —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость